8795 Дудоров, (8795) 1981 EO9 (1981 EO9, 1989 SR12) — астероїд головного поясу.

 Дудоров Микола Павлович (22 травня 1906, село Мишнево Ковровського повіту Владимирської губернії, тепер Камєшковського району Владимирської області, Російська Федерація — 9 березня 1977, місто Москва) — радянський діяч, міністр внутрішніх справ СРСР, завідувач відділу будівництва ЦК КПРС.